ǈ (kleingeschrieben ǉ, großgeschrieben Ǉ) ist eine Ligatur aus L und J und wird in einigen slawischen Sprachen verwendet, unter anderem in den serbischen und mazedonischen Alphabeten als lateinische Version des kyrillischen Љ, wo es dem IPA-Laut  entspricht.

Lj